Jonathan Erlich e Andy Ram erano i detentori del titolo, ma Erlich decise di non partecipare a causa di un infortunio. Solo Ram partecipò, facendo coppia con Maks Mirny, ma perse contro Feliciano López e Fernando Verdasco nel 2º turno.

Bob Bryan e Mike Bryan vinsero il titolo battendo in finale 2–6, 7–5, 6–0, Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Teste di serie 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finale)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (semifinali)
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (terzo turno)
  Marcelo Melo /  André Sá (secondo turno)

  Maks Mirny /  Andy Ram (secondo turno) 
  Simon Aspelin /  Pavel Vízner (primo turno) 
  Martin Damm /  Robert Lindstedt (secondo turno) 
  Arnaud Clément /  Marc Gicquel (primo turno) 
  Christopher Kas /  Rogier Wassen (secondo turno) 
  František Čermák /  Michal Mertiňák (secondo turno) 
  Travis Parrott /  Filip Polášek (secondo turno) 
  Eric Butorac /  Jamie Murray (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2009
ATP World Tour 2009